

Географические объекты 
 Галифакс — город в Великобритании.
 Галифакс — город в штате Северная Каролина, США.
  — город в штате Массачусетс, США.

Новая Шотландия (Канада) 
 Галифакс (Новая Шотландия) () — город в Канаде, административный центр провинции Новая Шотландия (население в 2006 году — 372 858 чел.). Ранее отдельная муниципальная единица (city), в настоящее время включён в состав районного муниципалитета и разделён на два планировочных района (planning area):
 Галифакс (полуостров) () — планировочный район (58025 чел.) и полуостров, на восточном берегу которого в 1749 году было основано первоначальное поселение Галифакс. Включает центральную часть города — Даунтаун-Галифакс ().
 Мейнленд-Галифакс () — планировочный район (72105 чел.), состоит из территорий, включённых в состав городского муниципалитета Галифакс в 1969 году, в том числе Армдейл, Клейтон-Парк, Фэрвью, Рокингхем, Перселлс-Кав и Спрайфилд.
 Галифакс (городское ядро) (, urban area of Halifax) — городское ядро (282 924 чел.) графства Галифакс, фактически включает бывшие города Галифакс и Дартмут. Его центром является:
 Галифакс (столичный округ) () — столичный округ провинции, созданный в 2002 году из центральных частей городов Галифакса (Даунтаун-Галифакс) и Дартмута.
 Галифакс (сельский муниципалитет) () — бывшая сельская муниципальная единица в составе графства Галифакс, включавшая всю его территорию за исключением городов и резерваций.
 Галифакс (районный муниципалитет) () — объединённая муниципальная единица (372679 чел.) в составе графства Галифакс, включающая всю его территорию за исключением индейских резерваций. Образована в 1996 году путём слияния всех городов графства и его единственного сельского муниципалитета.
 Галифакс (графство) () — графство в Новой Шотландии (418 261 чел.).
 Галифакс-Стэнфилд — международный аэропорт Галифакса.

Природные объекты
 Галифакс (гавань) () — большая естественная гавань.

Личности 
Галифакс — имя нескольких английских государственных деятелей
 Галифакс, Эдуард Фредерик Вуд — министр иностранных дел Великобритании в 1938—1940
 Галифакс, Джордж Сэвил (1633—1695) — английский государственный деятель, писатель
 Чарльз Вуд, 1-й виконт Галифакс (1800—1885) — английский государственный деятель
 Питер Вуд, 3-й граф Галифакс (род. 1944) — британский политик

Спорт 
 «Галифакс Мусхэдз» — канадская хоккейная команда из города Галифакс (Новая Шотландия), выступающая в ГЮХЛК
 «Галифакс Таун» — футбольные клубы из города Галифакс (Англия):
 «Галифакс Таун»
 «Галифакс Таун»

Техника 
 «Галифакс» — тип многоцелевых фрегатов УРО, с 1992 года состоящих на вооружении ВМС Канады.
  
 HMCS Halifax — ряд канадских кораблей
 Handley Page Halifax (Хендли Пейдж Галифакс) — британский бомбардировщик времён второй мировой войны.

Происшествия 
 Взрыв в Галифаксе — взрыв парохода «Монблан», произошедший 6 декабря 1917 года в гавани города Галифакс (Новая Шотландия), разрушивший значительную часть города. Самый мощный техногенный взрыв до появления ядерного оружия.